Dans le jargon du théâtre, le terme plateau peut prendre plusieurs sens :
 pour les comédiens, le plateau désigne communément le sol de la scène et des coulisses. Par extension, le lieu de tournage d'un film ou d'une émission est également appelé plateau de tournage
 pour le public ou les critiques dramatiques, le plateau est aussi l'ensemble de la distribution d'un spectacle
 du point de vue financier, dans une production théâtrale, le coût du plateau désigne l'ensemble des salaires nécessaire pour une représentation.

Notes et références

Liens externes 

 Lexique des termes de théâtre par André Bataille

Espace scénique
Technique du spectacle